Grande Île désigne de nombreuses îles ou îlots mais aussi des lieux situés sur ces îles: ville, quartiers voire zone de protection animalière. Grande Île se réfère notamment à:

et 
 Grande île de la Terre de Feu.

Grande île de Bruxelles.

Province de :
 Comté de Yarmouth: Grande Île au centre du Havre de Pubnico;
 Province du :
 Région Côte-Nord: Grande Île, île principale de l'archipel de Mingan;
 Région Lanaudière: La Grande Île, une île fluviale près du lac Saint-Pierre,
 Refuge faunique de la Grande-Île : une aire protégée recouvrant cette île;
 Région Montérégie: Grande Île, île fluviale dans l'archipel d'Hochelaga,
Grande-Île (Salaberry-de-Valleyfield), quartier de la ville de Salaberry-de-Valleyfield situé sur cette île.

Classement par département ou territoire d'outre-mer.
 Eure: Grande Île (Poses) sur la Seine;
 Gironde: Grande Île ou île Verte, principale île de l'estuaire de la Gironde;
 Manche: Grande Île, île principale de l'archipel de Chausey;
 Bas-Rhin: Grande Île de Strasbourg sur l'Ill;
 Terres Australes et Antarctiques Françaises: Grande Île, îlot principal des Îlots des Apôtres dans l'archipel des Crozet;
 Yvelines: Grande Île (Bennecourt) sur la Seine.

La Grande île : surnom de l'île de Madagascar.

Grande Île de la guerre à Belgrade.

Grande Île ou île Wizard, île de l'atoll de Cosmoledo.

Voir aussi
 ;
 ;
 Île Grande, dans les Côtes-d'Armor.